Enhofen ist der Ortsname von:

 Enhofen (Ettenstatt), Ortsteil der Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Enhofen (Langenenslingen), Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Enhofen (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern